L'Ennemi intérieur peut désigner :
 L'Ennemi intérieur, une campagne de Warhammer, le jeu de rôle fantastique paru dans les années 1980
 L'Ennemi intérieur, un roman de science-fiction de Ron Hubbard
 L'Ennemi intérieur, un épisode de la série Stargate SG-1
 L'Ennemi intérieur, un épisode de la série Stargate Universe